

Anno 
 95 o 95 a.C.

Chimica 
 95 numero atomico dell'Americio (Am), un attinide.

Matematica 
 95 (numero)

Altri ambiti 
 95 tesi di Lutero

Informatica 
Windows 95, sistema operativo di Microsoft